Anstupsen steht für:
 im Online-Jargon, eine zumeist textfreie Benachrichtigung eines anderen Benutzers,
 eine nieder- oder unterschwellige Botschaft, die eine konkrete Verhaltensänderung bewirken soll, siehe Nudge
 einem abwesenden Kollegen eine Nachricht über die Firmen-Telefonanlage übermitteln (TeamSpeak#Anstupsen)

Siehe auch: